Триъгълник на смъртта може да се отнася за няколко региона по света:

 Триъгълник на смъртта в Ирак, сцена на множество атаки срещу иракчани и коалиционни сили по време на втората война в залива.
 Триъгълник на смъртта в Алжир, където са извършени голяма част от кланетата по време на гражданската война.
 Триъгълник на смъртта в България, близо до границата с Турция.